Koloff ist der Rollenname folgender Wrestler:

 Ivan Koloff, eigentlich Oreal Perras (1942–2017), kanadischer Wrestler
 Nikita Koloff, eigentlich Nelson Scott Simpson (* 1959), amerikanischer Wrestler

Siehe auch:
 Kolow